Dieser Artikel behandelt die sowjetische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990.

Qualifikation

Sowjetisches Aufgebot

Spiele der sowjetischen Mannschaft

Vorrunde 

  Sowjetunion –  Rumänien 0:2 (0:1)
Stadion: Stadio San Nicola (Bari)

Zuschauer: 42.907

Schiedsrichter: Cardellino (Uruguay)

Tore: 0:1 Lăcătuș (42.), 0:2 Lăcătuș (57.) 11m

  Argentinien –  Sowjetunion 2:0 (1:0)
Stadion: Stadio San Paolo (Neapel)

Zuschauer: 55.759

Schiedsrichter: Fredriksson (Schweden)

Tore: 1:0 Troglio (27.), 2:0 Burruchaga (79.)

  Kamerun –  Sowjetunion 0:4 (0:2)
Stadion: Stadio San Nicola (Bari)

Zuschauer: 37.307

Schiedsrichter: Ramiz Wright (Brasilien)

Tore: 0:1 Protassow (20.), 0:2 Syhmantowitsch (29.), 0:3 Sawarow (55.), 0:4 Dobrowolski (63.)

Weltmeister Argentinien traf im Eröffnungsspiel des Turniers in der Gruppe B auf Kamerun und musste eine sensationelle 0:1-Niederlage einstecken. Der Sieg der Afrikaner blieb nicht deren einziger Streich in dieser Gruppe, denn auch die Rumänen mussten sich diesem Gegner mit 1:2 beugen. Kamerun konnte es sich sogar leisten, das letzte Spiel gegen die Sowjets mit 0:4 abzugeben, ohne die Führungsposition der Gruppe einzubüßen. Der Sowjetunion nützte dieser Sieg nichts mehr, da die beiden 0:2-Niederlagen gegen den Gruppenzweiten Rumänien und gegen Argentinien schon das frühzeitige Aus bedeutet hatten.

1990
Sowjetunion